Инерционен момент може да се отнася за:

 Масов инерционен момент, величина, характеризираща ротационната инертност на даден обект
 Площен инерционен момент, геометрична характеристика на равнинна фигура